IFA W50 — среднетоннажный грузовой автомобиль производства ГДР. За 25 лет выпуска изготовлена  единиц.

Описание 
Правильное обозначение модели — W50L, так как IFA — это аббревиатура Индустриального объединения автомобилестроителей ГДР, а не название завода. Это объединение включало в себя практически все автомобильные заводы на территории ГДР. Завод, выпускавший W50L, находился в городе Людвигсфельде, отсюда и литера L в индексе модели. Литера W обозначала город Вердау, где грузовик был разработан, 50 — грузоподъёмность в центнерах (то есть 5 тонн). Грузовик первоначально оснащался 4-цилиндровым  мощностью в 110 л.с. от прежней модели S4000-1, затем, с 1967 года — его усовершенствованным вариантом — рядным дизельным четырёхцилиндровым мотором с системой непосредственного впрыска топлива в сферическую камеру сгорания посреди поршня по лицензии западногерманской фирмы MAN мощностью 125 л. с. при 2300 об/мин. Существовало порядка 60 различных модификаций этого грузовика (военные, пожарные, строительные и другие спецавтомобили). У W50L имелось два варианта базы: короткая длиной 3200 мм и длинная — 3700 мм. Некоторые модификации — полноприводные, что повышает проходимость. Модификация с приводом 4×2 не имела гидроусилителя руля. Автокран на базе W50L имеет допустимую грузоподъёмность 10 тонн. В варианте автопоезда допустимая нагрузка на седло составляет 16 тонн.

В 1984 году была подготовлена версия грузовика для работы на сжатом природном газе.

Применение 
В ГДР эта модель была основой парка пожарных машин. 

W50L получил широкое распространение не только в ГДР, но и во всех странах бывшего соцлагеря, а также в государствах Азии, Африки и Южной Америки. Одним из основных покупателей автомобилей этой модели являлся Советский Союз, где машину нередко называли «Элли». В СССР автомобили данной марки поставлялись в период с 1971 по 1988 годы, преимущественно с бортовым кузовом и строительным самосвалом с разгрузкой на 3 стороны и таким же прицепом. Кроме того, после различных выставок техники производства ГДР в СССР оставались экспонаты — специализированные автомобили на шасси данных грузовиков.

Несмотря на свои достаточно высокие технические характеристики, к началу 80-х грузовик уже значительно морально устарел. Предприятие работало над заменой устаревших моделей, однако дальше опытных образцов дело не продвинулось. Лишь к концу существования ГДР в 1987 году был представлен более мощный вариант L60, однако по сути это был тот же грузовик, только большей грузоподъёмности и с более мощным дизелем. С объединением двух Германий в единое государство и распадом основного покупателя — социалистического лагеря — производство устаревшей продукции потеряло актуальность. В 1990 году завод в Людвигсфельде вернули его прежнему владельцу «Даймлер-Бенц». Некоторое время новые владельцы завода пробовали обновить выпускаемую модель L60, установив на неё кабину от грузового семейства «Мерседес-Бенц» LN2, но к середине 90-х предприятие полностью перешло на выпуск собственной продукции концерна.

Галерея

См. также 
 Трабант
 Barkas
 Wartburg
 Multicar
 Robur

Примечания

Литература 
 Christian Suhr: DDR-Lastwagen 1945–1990. Motorbuchverlag, 2005, ISBN 3-613-02535-3.
 Christian Suhr: Laster aus Ludwigsfelde. Verlag Kraftakt, 2015, ISBN 978-3-938426-18-0.
 Günther Wappler, Der gebremste Lastkraftwagen. Die Lkw W50 und L60 aus Ludwigsfelde, Verlagsgesellschaft Bergstrasse, 2003
 Günther Wappler, Geschichte des Zwickauer und Werdauer Nutzfahrzeugbaues, Verlagsgesellschaft Bergstrasse, 2002
 Frank-Hartmut Jäger, IFA-Frontlenker aus Ludwigsfelde. Die Geschichte der Feuerwehrfahrzeuge auf W 50 und L 60, Verlag Technik, 2001, ISBN 3-341-01287-7
 Frank Rönicke, IFA W50/L60 – 1965–1990. Eine Dokumentation, Motorbuch-Verlag, 2013, ISBN 978-3-613-03592-8
 Ulf Hoffmann, Kapitel 14. Mit alten, großen, schweren DDR-Traum-IFA-W50-Laster an den heiligen Baikal, Selbstverlag, 2009, ISBN 978-3-00-024755-2
 Uwe Schmidt, 50 Jahre IFA W 50, Börde-Museum Burg Ummendorf, 2015, ISBN 978-3-9804912-1-1

Ссылки 
 

Грузовые автомобили ГДР